De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1966-1969 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 6 juli 1966. De zittingsperiode ging in op 20 september 1966 en liep af op 15 september 1969.

Er waren 75 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 6 juli 1966

KVP (25 zetels)
Harry van Lieshout, fractievoorzitter
Flip van Campen
Toon Coenen
Jos Ensinck
Jacques Gooden
René Höppener
Evert Kraaijvanger
Frans van der Maden
Chris Matser
Pieter Godfried Maria van Meeuwen
Gérard Mertens
Toon Middelhuis
Jan Niers
Jan de Quay
Kees Raedts
Willem Ewald Siegmann
Nico Schuurmans
Piet Steenkamp
Jacobus Gerardus Stokman
Jan Teijssen
Frits Terwindt
Theo Thurlings
Huub van Velthoven
Nico Vugts
Lucie Vuylsteke

PvdA (22 zetels)
Hein Vos, fractievoorzitter
Jan Broeksz
Edward Brongersma
Jaap Burger
George Cammelbeeck
Piet Damming
Henk van Es
Gijs van Hall
Sijtze de Jong
André Kloos
Dirk de Loor
Jannis Pieter Mazure
Eibert Meester
Maarten de Niet
Arie Querido
Bertus de Rijk
Wim Thomassen
Martina Tjeenk Willink
Maurits Troostwijk
Anne Vermeer
Kees van Wingerden
Nancy Zeelenberg

VVD (8 zetels)
Harm van Riel, fractievoorzitter
Jan Baas
Sidney van den Bergh
Daniël Apolonius Delprat
Hendrik Jan Louwes
Jo Schouwenaar-Franssen
Pieter Gerard van de Vliet
Bob de Wilde

ARP (7 zetels)
Wiert Berghuis, fractievoorzitter
Wil Albeda
Hendrik Algra
Adrianus Arie van Eeten
Piet Elfferich
Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman
Jelle Zijlstra

CHU (7 zetels)
Marien Geuze, fractievoorzitter
Jan Beerekamp
Johannes Christiaan Bührmann
Eddy de Geer van Oudegein
Johan van Hulst
Sieto Robert Knottnerus
Hendrik Cornelis Kranenburg

PSP (3 zetels)
Fred van der Spek
Max van Pelt
Hein van Wijk

Boerenpartij (2 zetels)
Hendrik Adams, fractievoorzitter
Aart Snoek

CPN (1 zetel)
Kees IJmkers, fractievoorzitter

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 6 juli 1966 werden 37 Eerste Kamerleden verkozen, in de kiesgroepen II en IV.
 Jan Heij (CHU) nam zijn verkiezing tot Eerste Kamerlid niet aan. In zijn plaats werd Sieto Robert Knottnerus geïnstalleerd.
 Max van Pelt (PSP) werd zowel door de kiesgroep II als de kiesgroep IV tot Eerste Kamerlid verkozen. Hij opteerde voor kiesgroep IV en liet zich in kiesgroep II vervangen door Hein van Wijk.

Tussentijdse mutaties

1966 
 25 september: Marien Geuze (CHU) nam wegens gezondheidsredenen ontslag als fractievoorzitter van zijn partij. Een dag later werd hij opgevolgd door Johannes Christiaan Bührmann.
 18 oktober: Hendrik Adams (Boerenpartij) verliet de Eerste Kamer nadat er ophef was ontstaan over zijn omstreden houding tijdens de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Op 8 november dat jaar werd Jan de Groote in de ontstane vacature geïnstalleerd. Dezelfde dag werd Adams als fractievoorzitter van de Boerenpartij opgevolgd door Aart Snoek.
 22 november: Jan de Quay (KVP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Zijlstra. Op 29 november dat jaar werd Piet Coppes in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 22 november: Jelle Zijlstra (ARP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister-president in het kabinet-Zijlstra. Op 27 december dat jaar werd Jacob de Jong Czn. in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1967 
 10 februari: Nancy Zeelenberg (PvdA) nam ontslag vanwege haar benoeming tot lid van de Raad van State. Op 14 maart dat jaar werd Fien de Leeuw-Mertens in de ontstane vacature benoemd. Vanwege gezondheidsredenen werd ze echter niet formeel geïnstalleerd.
 23 februari: Fred van der Spek (PSP) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op 28 februari dat jaar werd Otto Boetes in de ontstane vacature geïnstalleerd. Op 2 maart 1967 werd van der Spek als fractievoorzitter van de PSP opgevolgd door Max van Pelt.
 2 maart: Kees IJmkers (CPN) verliet de Eerste Kamer. Op 7 maart dat jaar werd Annie van Ommeren-Averink in de ontstane vacature geïnstalleerd en dezelfde dag volgde ze IJmkers op als fractievoorzitter van de CPN.
 10 april: Jacob de Jong Czn. (ARP) verliet de Eerste Kamer. Op 23 mei dat jaar werd Koos Verdam in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 3 mei: Flip van Campen (KVP) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot curator van de Technische Hogeschool in Eindhoven. Op 13 juni dat jaar werd Jan de Quay in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 27 september: Max van Pelt (PSP) nam ontslag als fractievoorzitter van zijn partij. Hij werd dezelfde dag nog opgevolgd door Hein van Wijk.
 1 december: Willem Ewald Siegmann (KVP) verliet de Eerste Kamer uit onvrede met de koers van zijn partij. Op 9 januari 1968 werd Henk Letschert in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 18 december: Marien Geuze (CHU) vertrok uit de Eerste Kamer. Op 16 januari 1968 werd Jan Heij in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1968 
 8 februari: Fien de Leeuw-Mertens (PvdA) zag af van haar benoeming tot Eerste Kamerlid. Op 5 maart dat jaar werd Johan Visser in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 16 februari: Hein Vos (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Op 14 mei dat jaar werd Arie Verhoef in de ontstane vacature geïnstalleerd. Op 5 maart 1968 werd Vos als fractievoorzitter van de PvdA opgevolgd door Maarten de Niet.
 1 september: Kees van Wingerden (PvdA) nam ontslag vanwege gezondheidsredenen. Op 17 september dat jaar werd Rien Verburg in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 7 oktober: Maarten de Niet (PvdA) nam ontslag als fractievoorzitter van de PvdA. Hij werd dezelfde dag nog opgevolgd door Jan Broeksz.
 10 november: Johannes Christiaan Bührmann (CHU) overleed. Op 10 december dat jaar werd Klaas de Vries in de ontstane vacature geïnstalleerd. Als fractievoorzitter van de CHU werd Bührmann op 10 december 1968 opgevolgd door Johan van Hulst.
 16 november: Hendrik Cornelis Kranenburg (CHU) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege gezondheidsredenen. Op 7 januari 1969 werd Frederik Piket in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1969 
 25 juni: Chris Matser (KVP) nam ontslag omdat hij problemen had met zijn gezondheid. Vanwege de korte resterende duur van de zittingsperiode werd er deze zittingsperiode niet meer in vervanging van de ontstane vacature voorzien.

1966-1969